83. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się  w dniach 29 września–3 października 2010 w australijskich miastach Geelong i Melbourne. Były to pierwsze zorganizowane w tym kraju mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym. Jedynie Szwajcar Fabian Cancellara w jeździe indywidualnej na czas zdołał obronić tytuł mistrza świata. Jedynym zawodnikiem, któremu udało się zdobyć dwa medale (złoty i brązowy) był Amerykanin Taylor Phinney.

W wyścigu ze startu wspólnego do lat 23 fotofinisz nie był w stanie rozstrzygnąć zdobywcy brązowego medalu. W tej sytuacji dwóm kolarzom za zajęcie trzeciego miejsca przyznano brązowe medale.

Polacy nie zdobyli żadnego medalu, a najlepszym osiągnięciem było zajęcie 9. miejsca przez Macieja Bodnara w jeździe indywidualnej na czas.

Kalendarium zawodów

Lista uczestniczących reprezentacji 
W mistrzostwach świata w kolarstwie szosowym brały udział 444 osoby (126 kobiet i 318 mężczyzn) z 49 reprezentacji. Najliczniejsze reprezentacje wystawiły: Australia (24 osoby), Holandia (24) i Włochy (24). Obowiązywał specjalny system kwalifikacji ustalony przez UCI przyznający odpowiednią liczbę miejsc dla danej reprezentacji w wyścigach ze startu wspólnego.

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata, Polski Związek Kolarski zgłosił 12 zawodników, którzy startowali w czterech konkurencjach (bez dwóch konkurencji kobiet).

Obrońcy tytułów

Premie

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa i multimedaliści

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
2010 w kolarstwie
2010 w Australii
Kolarstwo w Australii
Sport w Melbourne
Geelong